Sezon (2000/2001) był 12. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W pierwszej fazie rozgrywek zespoły rywalizowały w jednej grupie. W drugiej fazie 6 najlepszych grało w grupie mistrzowskiej, natomiast pozostałe broniły się przed spadkiem. Tytuł obroniła drużyna Torpedo Kutaisi. Tytuł króla strzelców zdobył Zaza Zirakiszwili, który w barwach klubu Torpedo Kutaisi strzelił 21 goli.

1. runda

2. runda 
Do drugiej rundy zespoły przystępowały z połową dorobku punktowego uzyskanego w pierwszej fazie rozgrywek. W przypadku nieparzystej liczby punktów zaokrąglano je w górę.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Baraż o utrzymanie 
27 maja 2001:Dila Gori – Samgurali Ckaltubo 0-2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w Gruzji
2001 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji